Tenisový turnaj ATP AEGON Championships 2009 se konal ve dnech 8. – 14. června v britském hlavním městě Londýně venku na travnatém povrchu. Odměny činily 750,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráčů 
Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los. V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Ceny a body do žebříčku

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
ATP World Tour 2009
Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2009